Прохор (краківський єпископ)
 Прохор Пшинський